Wassen – comune del Canton Uri in Svizzera

Persone 
 Christina Wassen – tuffatrice tedesca
 Elena Wassen – tuffatrice tedesca
 Rogier Wassen – tennista olandese